Hercule Riendeau (1899-1963), une personnalité politique québécoise ;
  ;
 Vincent Riendeau (1966-), un ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Vincent Riendeau (1996-), un plongeur canadien ;
 Yanick Riendeau (1984-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Yannick Riendeau (1988-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.